Batalha de Anquialo, de Anquíalo, Anchialus ou Achelous pode referir-se a uma das seguintes batalhas entre Búlgaros e Bizantinos:

Batalha de Anquíalo (708) —  entre Tervel e Justiniano II
Batalha de Anquíalo (763) —  entre Teletzes e Constantino V
Batalha de Anquíalo (917) —  entre Simeão I e Leão Focas, o Velho

Desambiguações de história